Le mot secteur peut avoir plusieurs significations :

Secteur d'activité, industrie généralités
 Secteur d'activité, secteurs économiques : une classification des industries ;
 Secteur financier, Secteur bancaire
Secteur bancaire à La Réunion
Secteur bancaire à Maurice
 le secteur public et le secteur privé, en économie ;
 Secteur public en France
 Secteur public en Tunisie
 Dans la Loi des trois secteurs et dans la comptabilité nationale:
 Secteur primaire
 Secteur secondaire
 Secteur tertiaire
 Secteur quaternaire
 Secteur informel
 Secteur informel au Sénégal
 Secteur marchand
 Secteurs institutionnels

Secteur énergétique
Secteur éolien allemand
Secteur éolien en France
Secteur d'utilisation de l'énergie: regroupement conventionnel de consommateurs d'énergie
Secteur de la grande distribution
Secteur de la grande distribution en France

Agriculture, sylviculture et pêche
 Secteur agroalimentaire

Toponymie 
 
 Secteur pavé
 Secteur pastoral
 le secteur psychiatrique : en France, l'unité géographique et populationnelle sur laquelle travaille une équipe de psychiatrie publique (un service de psychiatrie) ; chaque département français est ainsi découpé en un certain nombre de secteurs ;
les secteurs créés par la Convention médicale en France
 le secteur est une unité administrative du Rwanda.

Urbanisme 
 le secteur, partie importante d'une ville, comprenant en général plusieurs quartiers ; ainsi pour Toulouse ou Le Mans. Le processus associé est appelé sectorialisation ou sectorisation.
 Secteur sauvegardé, souvent un centre-ville historique

Géométrie 
En géométrie, le terme secteur est utilisé pour désigner une portion d’un espace :
 un secteur angulaire ou angle : portion de plan délimitée par deux demi-droites ;
 un secteur circulaire : portion d'un disque délimitée par deux rayons et un arc de cercle ;

Autre 
 le secteur : le réseau électrique ;
 le secteur : ancien instrument de mesure angulaire employé en astronomie et géodésie ; 
 le secteur, en informatique : une unité de stockage sur un disque dur ;

Pseudonyme 
 Abdelkader Secteur, de son vrai nom Abdelkader Arahman (1965-), est un humoriste algérien.

Voir aussi